Ljuša est un toponyme qui peut désigner :
Ljuša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ljuša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Ljuša, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.